Al-Ahly o Al-Ahli (in arabo: الأهلي, nazionale) è il nome di svariate squadre di vari sport nei paesi arabofoni

 Al-Ahly Sporting Club – società polisportiva egiziana del Cairo, nota per la sua squadra di calcio
 Al-Ahly Club – società calcistica bahrenita di Manama
 Al-Ahly Sports Club – società calcistica libica di Tripoli
 Al-Ahly Sports Cultural and Social Club, società polisportiva libica di Bengasi
 Al-Ahly Doha Sports Club – società polisportiva qatariota di Doha, nota soprattutto per la squadra di calcio
 Al-Ahli Sports Club –  società calcistica saudita di Gedda
 Al-Ahli Club – società calcistica emiratina di Dubai, parte della polisportiva Al-Ahli Club
 Al-Ahli Ta'izz – società calcistica yemenita di Ta'izz
 Al-Ahli Club – società cestistica emiratina di Dubai, parte della polisportiva Al-Ahli Club
 Al-Ahli Club San'a' – società calcistica yemenita con sede a Sana'a